El acrónimo SLD puede referirse a:
 Styled Layer Descriptor. Dentro de los Sistemas de Información Geográfica es un lenguaje estándar, propuesto por el Open Geospatial Consortium, para describir el conjunto de capas.
 Aeropuerto de Sliač (Eslovaquia) en su código IATA.